

Terminologia
Cozza – nome volgare del mitilo (Mytilus galloprovincialis), mollusco bivalve
Cozza zebra (Dreissena polymorpha)
Cozza penna (Pinna nobilis)

Persone
Francesco Cozza (1974) – allenatore ed ex calciatore italiano
Francesco Cozza (1605-1682) – pittore italiano

Altri progetti